Чемпионат мира по борьбе 2012 года состоялся в провинции Альберта (Канада) 27-29 сентября. В турнире приняли участие 111 спортсменок из 28 стран.

Хотя традиционно в годы проведения Олимпиад чемпионат мира не проводится, было решено провести чемпионат для женщин. Это было связано с тем, что на чемпионате разыгрываются награды в 7 категориях, а на Олимпиадах лишь в четырёх. 

Прославленная японка Саори Ёсида выиграла своё десятое в карьере золото чемпионата мира.

Распределение наград

Рейтинг команд

Медалисты

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Сентябрь 2012 года
Международные спортивные соревнования в Альберте
Международные соревнования по борьбе в Канаде